В 2003 году Россия уступила США по количеству запусков ракет космического назначения. Доля России в космических запусках составила ровно одну треть.

Список космических запусков России в 2003 году.

Статистика 
Количество запусков: 21

Успешных запусков: 21

Запуски по странам мира

См. также 
 Список космических запусков в 2003 году
 Хронология пилотируемых космических полётов

Примечания